Országok haderejének létszáma és a mozgósítható, hadra fogható lakosság adatai a 2000-es évek elején

Jegyzetek

 
21.